Западный берег реки Иордан (, эд-Дифа эль-Гарбия, , Иехуда ве-Шомрон, («Иудея и Самария») сокр. , или  — «Западный берег») — регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией сектора Газа). В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А (17,2 % территории) находится под полным контролем Палестинской национальной администрации (ПНА), зона B (23,8 % территории) — под гражданским контролем ПНА (гражданская власть ПНА и ответственность ПНА за общественный порядок), но под военным (охранным) контролем Израиля, зона C (59 % территории) — под полным контролем Израиля. В зоне А находятся города Вифлеем, Дженин, Иерихон, Калькилия, Наблус, Рамалла, Сальфит, Тубас, Тулькарм, 80 % территории Хеврона и другие.

Планом ООН по разделу Палестины большая часть территории Западного берега предназначалась для арабского государства.

В ходе Арабо-израильской войны 1947—1949 годов Иудея и Самария были заняты и в одностороннем порядке аннексированы Трансиорданией (Иорданией после их аннексии) в 1950 году, которая дала им название «Западный берег», чтобы различить его с восточным берегом, который был основной её территорией до войны. Арабским жителям Западного берега Иордания предоставила своё гражданство, которое у некоторых из них сохранилось до сих пор, а еврейские жители c захваченной Трансиорданией территории бежали или были изгнаны Трансиорданией в Израиль. Односторонняя аннексия была осуждена многими странами, включая большинство членов Лиги арабских государств. СССР признал законность аннексии. С точки зрения международного права Западный берег реки Иордан находился под иорданской оккупацией. Однако на данный момент Иордания не предъявляет претензий на эту территорию и считает её территорией палестинского государства. Каких-либо резолюций по таким действиям Иордании, как оккупация и аннексия Западного берега Иордана, изгнание евреев, разрушение десятков синагог, и других, с 1948 по 1967 год ООН принято не было.

В ходе Шестидневной войны 1967 года территория Западного берега была занята Израилем. С 1995 года, после подписания 2-го соглашения в Осло (Осло-2) между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП), части Западного берега контролируются Палестинской национальной администрацией (ПНА), созданной в результате этих соглашений.

С точки зрения Совета Безопасности ООН территория Западного берега реки Иордан находится под израильской оккупацией. С точки зрения Израиля, он «имеет права на „Западный берег“» и считает его спорной территорией до завершения переговоров. После Шестидневной войны Израиль начал создание на территории Западного берега поселений, в которых живут граждане Израиля. Совет Безопасности ООН считает создание таких поселений противоречащим международному праву и потребовал от Израиля не создавать их, Израиль с этим не согласен (см. раздел «Правовой статус территории»). При этом Израиль никогда не объявлял об аннексии территории Западного берега (кроме Восточного Иерусалима) и заявлял, что не может отвечать за соблюдение прав граждан на территориях, не контролируемых им.

Площадь Западного берега, включая Восточный Иерусалим, составляет 5640 квадратных километров, что составляет 27,1 % (в границах 1949 года) или 25,5 % (с учётом аннексированных территорий) территории Израиля.

По официальным данным, население Западного берега (включая Восточный Иерусалим) по состоянию на 2014 год составляет 2 790 331 человек, по оценке ЦРУ США на июль 2014 года — 2 731 052 человека (в том числе арабы — 83 % или около 2,267 млн человек и евреи — 17 % или около 464 тыс. человек).

Основные исторические события 

 До XIII века до н. э. на территории западного берега реки Иордан располагались несколько городов-государств различных ханаанских народов.
 В течение XIII—XII веков до н. э. эти территории были захвачены еврейскими племенами и с тех пор вошли в состав Земли Израиля. Название «Иудея» получила территория, отошедшая племени иудеев (в еврейской терминологии — колену Иехуды).
 В XI веке до н. э. эта территория вошла в состав объединённого Израильского царства, столицей которого вначале был город Хеврон, а затем стал Иерусалим.
 После распада объединённого Израильского царства в X веке до н. э. на его бывшей территории были созданы два царства — Иудея и Израиль. Израильские цари основали новую столицу своего царства — г. Самарию (). Прилегающая к новой столице территория стала называться Самарией.
 Еврейская государственность была окончательно разрушена Римской империей в период императора Адриана во II веке н. э. после восстания Бар-Кохбы. Земля Израиля была переименована римлянами в провинцию Палестина, созвучно еврейскому названию захватчиков из-за моря (филистимляне, ) проживавших в ней в прошлом.
 В течение последующих 18 веков эта территория входила поочерёдно в состав Римской Империи (до 395 года), Византийской Империи (395—614 гг. и 625—638 гг.), Сасанидского государства (614—625 гг.), Арабского Халифата (638—1099 гг.), владений крестоносцев (1099—1187 гг. и 1189—1291 гг.), Египта (1187—1189 гг.), Монгольской Империи и хорезмийцев (1244—1263 гг.), Египта (мамлюков) (1263—1516 гг.), Османской империи (1516—1917 гг.) и Британского мандата (1917—1948 гг.).

Современная история 

 Согласно Плану ООН о разделе Палестины от 1947 года, почти вся территория Западного берега р. Иордан должна была стать частью арабского палестинского государства, а оставшаяся часть (Иерусалим, Вифлеем и их окрестности) — анклавом под управлением ООН.
 В результате Арабо-израильской войны 1947—1949 годов территории Иудеи и Самарии были заняты и в апреле 1950 года в одностороннем порядке аннексированы хашимитским королевством Трансиордания (Иорданией после аннексии), которая дала им название «Западный берег», чтобы различить его с восточным берегом, который был основной её территорией до войны. Иордания предоставила жителям Западного берега своё гражданство, которое до сих пор сохранилось у некоторых из них. Жители еврейских поселений на захваченных Трансиорданией территории бежали или были изгнаны Трансиорданией в Израиль. В 1953 году король Хуссейн провозгласил Восточный Иерусалим альтернативной столицей королевства и неделимой частью Иордании. Однако одностороннюю аннексию из всех стран мира признали лишь Великобритания и Пакистан; многие страны, включая большинство членов Лиги арабских государств, её осудили. С точки зрения международного права Западный берег находился под иорданской оккупацией.
 В 1954 году Иорданией был принят закон, предоставляющий право на гражданство всем (кроме евреев), имевшим гражданство Палестины до 15 мая 1948 года и постоянно проживавшим в Иордании с декабря 1949 по февраль 1954 гг.
 В ходе Шестидневной войны (1967) Западный берег был занят Израилем и с тех пор формально находится под его военным контролем.
 В 1988 году Иордания отказалась от своих притязаний на Западный берег в пользу будущего палестинского государства. Иордания подтвердила свой отказ от Западного берега и в 1994 году при подписании мирного договора с Израилем. При этом отказ Иордании от территории Западного берега р. Иордан (включая Восточный Иерусалим) в чью-либо пользу не имеет юридической силы как из-за непризнания её прав на эту территорию в период оккупации, так и из-за несоответствия мирному договору между Израилем и Иорданией (1994), в главе 3 которого признано, что границы между государствами должны соответствовать границам, существовавшим в период Британского мандата без учёта изменения статуса территории, произошедшего при её переходе под военный контроль Израиля в 1967 году.
 В 1993 году между Израилем и Организацией Освобождения Палестины было подписано мирное соглашение в Осло, в результате чего 4 мая 1994 года была создана Палестинская национальная администрация. В течение ряда лет 17 % территории Западного берега были переданы под её гражданский и полицейский контроль и ещё 24 % только под гражданский контроль. 59 % территории Западного берега остались под военным и гражданским контролем Израиля.
 В 2003 году Израиль начал строительство разделительного барьера.
 В августе 2005 года Израиль эвакуировал 4 поселения (Ганим, Кадим, Санур и Хомеш) из северной части Западного берега (северная Самария) согласно Плану одностороннего размежевания.

Границы 

Восточную границу образует река Иордан, на западе границу образует зеленая линия (линия прекращения огня между Израилем и арабскими армиями 1949 года). Вдоль границы западного берега Израиль возвёл разделительный барьер. Во многих местах барьер глубоко вдаётся в территорию Западного берега и отклоняется от линии прекращения огня 1949 года. Израиль объясняет постройку барьера необходимостью защиты своего населения от непрекращающихся с 2000 года проникновений на территорию Израиля террористов-смертников. Строительство барьера вызывает активный протест со стороны палестинцев, поскольку барьер создаёт трудности для передвижения, отделяет населённые пункты друг от друга, а земельные участки — от деревень, де факто отсекает в пользу Израиля значительные территории Западного берега. Некоторые палестинские города буквально оказались окружёнными барьером со всех сторон. Существование барьера является одной из причин обвинения Израиля в апартеиде.

На политических картах, издаваемых в СССР, Западный берег р. Иордан (в границах резолюции ООН 1947 года) с начала 60-х годов стал закрашиваться в цвета Иордании, при этом Сектор Газа (включая побережье до Ашдода, а также часть Негева вдоль границы с Египтом) и территория между Ливаном и западным берегом (Галилея) продолжали именоваться в соответствии с резолюцией ООН территориями арабского государства. В связи с провозглашением в 1988 году Государства Палестина территория Западного берега была объявлена его частью, а на советских картах (как и нынешних российских) появились т. н. «Палестинские территории» (несмотря на признание со стороны СССР палестинского государства 18 ноября 1988 года, на картах такого государства так и не появилось, в прилагаемых к атласам таблицах со сведениями о государствах мира также отсутствуют упоминания о Палестине). Ввиду непрекращающейся конфликтной ситуации в регионе, реальные границы и статус Западного берега р. Иордан трактуются противоборствующими и сочувствующими им сторонами по-разному. Тем не менее, позиция ООН остаётся неизменной в том, что эти территории не являются территорией Израиля, а предназначены для арабского государства Палестина.

Название

Цисиордания 
В большинстве романских и некоторых других языках используется новолатинское название «Цисиордания» (Cisjordan или Cis-Jordan), буквально «по эту сторону Иордана». Такое название отчасти обосновано тем, что слово «берег» мало применимо к гористой местности. Территория на противоположном берегу Иордана называется соответственно Трансиорданией и сегодня совпадает с государством Иордания.

Иудея и Самария 
До появления термина «Западный берег», во времена Британского мандата в Палестине, регион именовался историческим названием «Иудея и Самария». Резолюция ООН № 181 1947 года о разделе британской подмандатной территории также упоминает часть региона Иудеи и Самарии, относя Западный берег реки Иордан к территории Арабского государства.

Израильтяне чаще всего используют историческое название «Иудея и Самария», взятое из ТАНАХа — (), применяя также сокращение «Йош» (יו"ש), но иногда (особенно когда речь идёт о международных соглашениях) используют кальку «Западный берег» ( «а-гада а-мааравит»).

Западный берег реки Иордан 
До 1948—1949 годов понятие «Западный берег реки Иордан» отсутствовало. После того, как в 1949 году в соглашении о перемирии между Израилем и Трансиорданией был обозначен этот регион, название «Западный берег» () стало использоваться сначала иорданцами, а затем перешло в использование в английском и многих других языках.

По мнению , «Иордания называла эти территории Западным берегом чтобы стереть лингвистическую и историческую связь территории Иудеи и Самарии с еврейским народом».

Правовой статус территории 
С точки зрения Совета Безопасности ООН территория Западного берега р. Иордан находится под израильской оккупацией.

Израиль оспаривает определение территории Западного берега р. Иордан (включая Восточный Иерусалим) в качестве «оккупированной», настаивая на международном термине «спорная территория». В качестве основных аргументов в пользу этой позиции приводятся оборонительный характер Арабо-израильской войны 1948 года и Шестидневной войны (1967), отсутствие признанного международного суверенитета над этими территориями до 1967 года и историческое право еврейского народа на землю Израиля. Сходной позиции придерживается ряд израильских и зарубежных политиков и ведущих юристов.

После оккупации Израиль не предложил арабским жителям Западного берега своего гражданства и не аннексировал территорию (за исключением Восточного Иерусалима, который был официально аннексирован с предложением местным жителям гражданства), однако начал создавать там еврейские поселения. Создание этих поселений неоднократно осуждалось ООН и многими государствами мира, включая США. Израильская общественная организация «Бецелем» утверждает, что свободный вход арабов в еврейские поселения запрещён, не уточняя, что в основном это связано с обеспечением безопасности их жителей и терактами, проведёнными арабами в поселениях. Ряд источников сравнивают ситуацию на Западном берегу с апартеидом. Ряд других источников отвергает это мнение, заявляя, что ограничения, наложенные на арабских жителей Западного берега, связаны исключительно с безопасностью Израиля. Вопрос о статусе и продолжении строительства поселений на Западном берегу является одной из ключевых проблем в арабо-израильском конфликте. В ноябре 2009 года правительство Израиля под давлением администрации США в качестве жеста доброй воли заморозило на 10 месяцев строительство новых домов в поселениях (кроме Восточного Иерусалима). К возобновлению мирных переговоров с Палестинской администрацией этот жест не привёл, и в сентябре 2010 года, несмотря на протесты США и ряда других государств, строительство в поселениях было возобновлено.

Значительная часть Западного берега р. Иордан сегодня управляется Палестинской национальной администрацией.

Демографические данные 

По палестинским официальным данным, численность населения территории Западного берега (включая Восточный Иерусалим) по состоянию на июль 2014 года составляла 2 790 331 человек, по оценке ЦРУ США на июль 2014 года — 2 731 052 человек (в том числе арабы — 83 % или около 2,267 млн человек и евреи — 17 % или около 464 тыс. человек). На территории Западного берега проживают около 341 400 еврейских поселенцев, обладающих израильским гражданством; в Восточном Иерусалиме — 196 400 израильских поселенцев. По данным на 2017 год на Западном берегу проживает 636942 израильских поселенца

Религиозный состав 
 80—85 % — мусульмане
 12—14 % — иудеи
 1,0—2,5 % — христиане (в основном православные) и прочие.

Около города Наблус (Шхем) сохраняются остатки самаритян, населявших Самарию с древности. Общая их численность — около 350 человек.

Статистические данные 
 Рост населения: 1,99 % (по оценке на 2014 год, 52-е место в мире)
 Доля городского населения — 74,3 % (по оценке на 2011 год).
 Уровень рождаемости: 23,41 рождений/1000 населения (по оценке на 2014 год, 67-е место в мире)
 Уровень смертности : 3,51 смертей/1000 населения (по оценке на 2014 год, 215-е место в мире)
 Грамотность населения: 92,4 %
 Общий коэффициент рождаемости: 2,83 ребёнка/женщину (по оценке на 2014 год, 66-е место в мире)

Список городов

См. также 
 Палестина
 Иудея
 Самария
 Округ Иудея и Самария
 
 Сектор Газа
 Голанские высоты
 Государство Иудея

Примечания

Ссылки 
 А. В. Крылов, «Западный берег Иордана, или Иудея и Самария» часть 1, часть 2, часть 3 — статья из электронного издания «Фонд стратегической культуры», 04—05.02.2006.
 

Палестина
 
География Израиля
Иордания
Спорные территории на Ближнем Востоке